Tanchelm, 12e-eeuwse Vlaamse ketter en sekteleider.
Tanchelijn (loge), Brugse irreguliere vrijmetselaarsloge van het Grootoosten van België.